Leena Peisa (pseud. Awa) – fińska muzyczka i instrumentalistka
 Awa – dawna stolica Górnej Birmy
 Awa – w niektórych językach wariant imienia Ewa
 Awa – miasto w Japonii